Серге́й Кравчу́к:
 Кравчук, Сергей Анатольевич (род. 1960) — российский государственный деятель, мэр Хабаровска (с 2018).
 Кравчук, Сергей Владимирович (род. 1964) — советский фехтовальщик.